Jacobshof (begraafplaats) - begraafplaats in Deurne
 Jacobshof (Thüringen) - plaats in Thüringen, Duitsland